Gyiva (szlovákul Diva) Sárkányfalva településrésze. Egykor önálló falu volt.

Szlovákia települései